Schnelle steht für:

 Schnelle (Krug), Steinzeugkrug
 Schnelle, deutscher Name für Bystra (Metuje), Fluss im Powiat Kłodzki, Polen
 Schallschnelle in der Akustik
 Stromschnelle bei Flüssen

Schnelle ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Schnelle (1921–1997), deutscher Organisationsberater
 Friedrich Schnelle (1881–1966), deutscher Jurist
 Fritz Schnelle (1900–1990), deutscher Agrarmeteorologe und Phänologe
 Gottlieb Schnelle (1789–1815), deutscher Jurist und Kämpfer in den Befreiungskriegen
 Hans-Helmut Schnelle (1913–1974), deutscher Chirurg, Orthopäde und Hochschullehrer
 Heinz Schnelle (* 1935), deutscher Gewerkschafter
 Helmut Schnelle (1932–2015), deutscher Linguist und Sprachphilosoph
 Karl Schnelle (1831–1890), deutscher Philologe und Pädagoge
 Manfred Schnelle (1935–2016), deutscher Choreograph 
 Margarete Schnelle, Geburtsname von Margarete Fechner (1899–1983), deutsche Politikerin
 Michael Schnelle (* 1949), deutscher Reiseverkehrskaufmann und Autor
 Mick Schnelle (1964–2022), deutscher Spiele-Journalist, Übersetzer und Autor
 Otto Schnelle (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Rainer Schnelle (* 1951), deutscher Jazzmusiker
 Samuel Schnelle (1803–1877), deutscher Jurist, Gutsbesitzer und Politiker

 Udo Schnelle (* 1952), deutscher Theologe
 Werner Schnelle (* 1942), österreichischer Fotograf